Долиће може бити:
 Долиће (Сјеница), насељено место у општини Сјеница, Република Србија
 Долиће (Крапина), насељено место у саставу града Крапине, Карапинско-загорска жупанија, Република Словенија